Osoby o tym nazwisku:
 Jurij Uglicki – książę moskiewski 
 Paisjusz Uglicki – prawosławny duchowny
 Wassian Uglicki – prawosławny duchowny